|-
|(5501)||1982 FF2|| align=right|13,2|| align=right|2,431|| align=right|0,138|| align=right|4,29|| align=right|3,790||MBA||30. marec 1982||Socorro, Nova Mehika||L. G. Taff
|-
|5502 Brashear||1984 EC|| align=right|12,6|| align=right|2,672|| align=right|0,129|| align=right|12,34|| align=right|4,367||MBA||1. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5503)||1985 CE2|| align=right|13,1|| align=right|2,550|| align=right|0,101|| align=right|5,44|| align=right|4,070||MBA||13. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|5504 Lanzerotti||1985 FC2|| align=right|12,8|| align=right|2,614|| align=right|0,073|| align=right|13,70|| align=right|4,226||MBA||22. marec 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5505 Rundetaarn||1986 VD1|| align=right|11,6|| align=right|2,873|| align=right|0,146|| align=right|11,04|| align=right|4,869||MBA||6. november 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5506)||1987 SV11|| align=right|13,2|| align=right|2,377|| align=right|0,168|| align=right|5,25|| align=right|3,663||MBA||24. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|5507 Niidžima||1987 UJ|| align=right|13,4|| align=right|2,580|| align=right|0,137|| align=right|2,65|| align=right|4,142||MBA||21. oktober 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(5508)||1988 EB|| align=right|12,0|| align=right|2,842|| align=right|0,227|| align=right|6,77|| align=right|4,791||MBA||9. marec 1988||Oohira||W. Kakei; M. Kizawa; T. Urata
|-
|5509 Rennsteig||1988 RD3|| align=right|14,6|| align=right|2,214|| align=right|0,138|| align=right|2,20|| align=right|3,293||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5510)||1988 RF7|| align=right|13,9|| align=right|2,191|| align=right|0,246|| align=right|5,69|| align=right|3,242||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|5511 Cloanthus||1988 TH1|| align=right|9,6|| align=right|5,216|| align=right|0,115|| align=right|11,18|| align=right|11,92||JUT||8. oktober 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5512)||1988 VD7|| align=right|13,3|| align=right|2,280|| align=right|0,210|| align=right|6,19|| align=right|3,441||MBA||10. november 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|5513 Yukio||1988 WB|| align=right|13,5|| align=right|2,211|| align=right|0,055|| align=right|1,66|| align=right|3,288||MBA||27. november 1988||Oohira||W. Kakei; M. Kizawa; T. Urata
|-
|(5514)||1989 BN1|| align=right|13,5|| align=right|2,565|| align=right|0,173|| align=right|6,53|| align=right|4,107||MBA||29. januar 1989||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5515)||1989 EL1|| align=right|12,5|| align=right|2,666|| align=right|0,225|| align=right|13,08|| align=right|4,353||MBA||5. marec 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5516 Jawilliamson||1989 JK|| align=right|12,9|| align=right|2,584|| align=right|0,172|| align=right|13,01|| align=right|4,153||MBA||2. maj 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5517 Johnerogers||1989 LJ|| align=right|12,5|| align=right|2,592|| align=right|0,121|| align=right|14,40|| align=right|4,172||MBA||4. junij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5518 Mariobotta||1989 YF|| align=right|12,8|| align=right|2,272|| align=right|0,185|| align=right|7,76|| align=right|3,424||MBA||30. december 1989||Chions||J. M. Baur
|-
|5519 Lellouch||1990 QB4|| align=right|12,3|| align=right|3,172|| align=right|0,032|| align=right|6,72|| align=right|5,649||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5520 Natori||1990 RB|| align=right|11,8|| align=right|3,000|| align=right|0,109|| align=right|8,88|| align=right|5,194||MBA||12. september 1990||Oohira||T. Urata
|-
|5521 Morpurgo||1991 PM1|| align=right|12,4|| align=right|2,576|| align=right|0,195|| align=right|11,16|| align=right|4,133||MBA||15. avgust 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5522 De Rop||1991 PJ5|| align=right|13,4|| align=right|2,414|| align=right|0,186|| align=right|1,33|| align=right|3,751||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|5523 Luminet||1991 PH8|| align=right|12,2|| align=right|2,834|| align=right|0,010|| align=right|3,36|| align=right|4,770||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5524 Lecacheux||1991 RA30|| align=right|13,0|| align=right|2,367|| align=right|0,028|| align=right|7,50|| align=right|3,640||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(5525)||1991 TS4|| align=right|13,0|| align=right|2,221|| align=right|0,152|| align=right|7,63|| align=right|3,310||MBA||15. oktober 1991||Uenohara||N. Kawasato
|-
|5526 Kenzo||1991 UP1|| align=right|12,3|| align=right|2,637|| align=right|0,164|| align=right|13,58|| align=right|4,281||MBA||18. oktober 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(5527)||1991 UQ3|| align=right|13,2|| align=right|2,230|| align=right|0,128|| align=right|3,69|| align=right|3,330||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5528)||1992 AJ|| align=right|10,9|| align=right|3,249|| align=right|0,041|| align=right|16,40|| align=right|5,856||MBA||2. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5529 Perry||2557 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,274|| align=right|0,172|| align=right|4,82|| align=right|3,428||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5530 Eisinga||2835 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,295|| align=right|0,151|| align=right|7,76|| align=right|3,477||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5531 Carolientje||1051 T-2|| align=right|13,2|| align=right|2,727|| align=right|0,097|| align=right|13,14|| align=right|4,501||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5532 Ichinohe||1932 CY|| align=right|12,1|| align=right|3,118|| align=right|0,140|| align=right|1,18|| align=right|5,506||MBA||14. februar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|5533 Bagrov||1935 SC|| align=right|14,2|| align=right|2,241|| align=right|0,188|| align=right|5,08|| align=right|3,353||MBA||21. september 1935|| Simeiz || P. F. Šajn
|-
|(5534)||1941 UN|| align=right|12,1|| align=right|2,759|| align=right|0,336|| align=right|7,51|| align=right|4,583||MBA||15. oktober 1941||Turku||L. Oterma
|-
|5535 Annefrank||1942 EM|| align=right|14,2|| align=right|2,213|| align=right|0,064|| align=right|4,25|| align=right|3,291||MBA||23. marec 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|5536 Honeycutt||1955 QN|| align=right|13,1|| align=right|2,249|| align=right|0,094|| align=right|6,79|| align=right|3,373||MBA||23. avgust 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(5537)||1964 TA2|| align=right|13,5|| align=right|2,277|| align=right|0,165|| align=right|5,95|| align=right|3,435||MBA||9. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|5538 Luichewoo||1964 TU2|| align=right|14,3|| align=right|2,290|| align=right|0,168|| align=right|5,23|| align=right|3,464||MBA||9. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|5539 Limporyen||1965 UA1|| align=right|12,6|| align=right|2,438|| align=right|0,156|| align=right|1,83|| align=right|3,806||MBA||16. oktober 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|5540 Smirnova||1971 QR1|| align=right|14,0|| align=right|2,598|| align=right|0,310|| align=right|4,56|| align=right|4,187||MBA||30. avgust 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|5541 Seimei||1976 UH16|| align=right|12,8|| align=right|3,178|| align=right|0,153|| align=right|12,88|| align=right|5,663||MBA||22. oktober 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|5542 Moffatt||1978 PT4|| align=right|12,4|| align=right|2,589|| align=right|0,161|| align=right|15,86|| align=right|4,164||MBA||6. avgust 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|5543 Sharaf||1978 TW2|| align=right|13,9|| align=right|2,256|| align=right|0,098|| align=right|2,46|| align=right|3,389||MBA||3. oktober 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5544 Kazakov||1978 TH6|| align=right|13,0|| align=right|2,690|| align=right|0,103|| align=right|13,15|| align=right|4,412||MBA||2. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|5545 Makarov||1978 VY14|| align=right|12,8|| align=right|2,648|| align=right|0,019|| align=right|3,43|| align=right|4,308||MBA||1. november 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|5546 Salavat||1979 YS|| align=right|12,6|| align=right|2,622|| align=right|0,114|| align=right|12,18|| align=right|4,246||MBA||18. december 1979||La Silla||H. Debehogne
|-
|5547 Acadiau||1980 LE1|| align=right|12,4|| align=right|2,616|| align=right|0,124|| align=right|12,69|| align=right|4,231||MBA||11. junij 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5548)||1980 TH|| align=right|11,9|| align=right|2,991|| align=right|0,079|| align=right|9,99|| align=right|5,172||MBA||3. oktober 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|5549 Bobstefanik||1981 GM1|| align=right|13,2|| align=right|2,595|| align=right|0,096|| align=right|13,95|| align=right|4,180||MBA||1. april 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(5550)||1981 UB1|| align=right|12,2|| align=right|3,104|| align=right|0,170|| align=right|1,11|| align=right|5,467||MBA||30. oktober 1981||Socorro, Nova Mehika||L. G. Taff
|-
|5551 Glikson||1982 BJ|| align=right|14,1|| align=right|2,318|| align=right|0,196|| align=right|23,98|| align=right|3,528||MBA||24. januar 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5552 Studnicka||1982 SJ1|| align=right|12,9|| align=right|2,776|| align=right|0,247|| align=right|8,22|| align=right|4,625||MBA||16. september 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|5553 Chodas||1984 CM1|| align=right|13,0|| align=right|2,738|| align=right|0,206|| align=right|9,79|| align=right|4,530||MBA||6. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5554 Keesey||1985 TW1|| align=right|13,8|| align=right|2,244|| align=right|0,199|| align=right|7,72|| align=right|3,361||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5555 Wimberly||1986 VF5|| align=right|12,1|| align=right|3,012|| align=right|0,106|| align=right|10,15|| align=right|5,227||MBA||5. november 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5556)||1988 AL|| align=right|12,3|| align=right|2,792|| align=right|0,168|| align=right|8,57|| align=right|4,663||MBA||15. januar 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5557 Chimikeppuko||1989 CM1|| align=right|12,7|| align=right|2,541|| align=right|0,155|| align=right|5,94|| align=right|4,050||MBA||7. februar 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5558)||1989 WL2|| align=right|14,0|| align=right|1,936|| align=right|0,113|| align=right|23,38|| align=right|2,693||MBA||24. november 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5559)||1990 MV|| align=right|12,6|| align=right|2,385|| align=right|0,232|| align=right|11,33|| align=right|3,684||MBA||27. junij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5560 Amytis||1990 MX|| align=right|12,9|| align=right|2,287|| align=right|0,109|| align=right|5,62|| align=right|3,457||MBA||27. junij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5561 Iguchi||1991 QD|| align=right|13,5|| align=right|2,186|| align=right|0,155|| align=right|5,93|| align=right|3,231||MBA||17. avgust 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(5562)||1991 VS|| align=right|13,3|| align=right|2,485|| align=right|0,116|| align=right|7,63|| align=right|3,916||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5563)||1991 VZ1|| align=right|11,7|| align=right|2,765|| align=right|0,062|| align=right|10,50|| align=right|4,597||MBA||9. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5564)||1991 VH2|| align=right|12,7|| align=right|2,530|| align=right|0,125|| align=right|7,59|| align=right|4,023||MBA||9. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5565 Ukyounodaibu||1991 VN2|| align=right|11,8|| align=right|2,810|| align=right|0,217|| align=right|10,32|| align=right|4,711||MBA||10. november 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(5566)||1991 VY3|| align=right|12,0|| align=right|3,189|| align=right|0,150|| align=right|1,52|| align=right|5,693||MBA||11. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5567 Durisen||1953 FK1|| align=right|10,8|| align=right|2,943|| align=right|0,219|| align=right|16,17|| align=right|5,048||MBA||21. marec 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|5568 Mufson||1953 TS2|| align=right|13,6|| align=right|2,265|| align=right|0,158|| align=right|3,71|| align=right|3,408||MBA||14. oktober 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(5569)||1974 FO|| align=right|13,4|| align=right|2,435|| align=right|0,160|| align=right|5,27|| align=right|3,799||MBA||22. marec 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|5570 Kirsan||1976 GM7|| align=right|11,9|| align=right|3,238|| align=right|0,069|| align=right|10,78|| align=right|5,826||MBA||4. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5571)||1978 LG|| align=right|12,1|| align=right|3,019|| align=right|0,070|| align=right|9,69|| align=right|5,245||MBA||1. junij 1978||La Silla||K. W. Kamper
|-
|5572 Bliskunov||1978 SS2|| align=right|12,0|| align=right|3,126|| align=right|0,158|| align=right|8,98|| align=right|5,526||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5573)||1981 QX|| align=right|13,4|| align=right|2,596|| align=right|0,288|| align=right|11,22|| align=right|4,181||MBA||24. avgust 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5574)||1984 FS|| align=right|12,2|| align=right|2,643|| align=right|0,111|| align=right|13,98|| align=right|4,297||MBA||20. marec 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5575)||1985 RP2|| align=right|12,9|| align=right|3,095|| align=right|0,180|| align=right|00,59|| align=right|5,445||MBA||4. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|5576 Albanese||1986 UM1|| align=right|12,2|| align=right|2,760|| align=right|0,072|| align=right|5,62|| align=right|4,585||MBA||26. oktober 1986||Caussols||CERGA
|-
|5577 Priestley||1986 WQ2|| align=right|14,1|| align=right|1,845|| align=right|0,045|| align=right|22,28|| align=right|2,506||MBA||21. november 1986||Observatorij Siding Spring||J. D. Waldron
|-
|5578 Takakura||1987 BC|| align=right|12,1|| align=right|2,915|| align=right|0,081|| align=right|1,98|| align=right|4,976||MBA||28. januar 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|5579 Uhlherr||1988 JL|| align=right|14,2|| align=right|1,950|| align=right|0,098|| align=right|23,55|| align=right|2,722||MBA||11. maj 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5580 Sharidake||1988 RP1|| align=right|13,2|| align=right|2,256|| align=right|0,154|| align=right|5,79|| align=right|3,387||MBA||10. september 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5581 Mitsuko||1989 CY1|| align=right|13,9|| align=right|2,381|| align=right|0,159|| align=right|2,49|| align=right|3,674||MBA||10. februar 1989||Tokushima||M. Iwamoto; T. Furuta
|-
|(5582)||1989 CU8|| align=right|12,5|| align=right|2,894|| align=right|0,022|| align=right|2,11|| align=right|4,923||MBA||13. februar 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|5583 Braunerova||1989 EY1|| align=right|12,4|| align=right|2,877|| align=right|0,025|| align=right|2,91|| align=right|4,879||MBA||5. marec 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|5584 Izenberg||1989 KK|| align=right|12,7|| align=right|2,671|| align=right|0,127|| align=right|12,85|| align=right|4,364||MBA||31. maj 1989||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5585 Parks||1990 MJ|| align=right|13,7|| align=right|2,713|| align=right|0,397|| align=right|28,66|| align=right|4,467||MBA||28. junij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5586)||1990 RE6|| align=right|13,0|| align=right|2,376|| align=right|0,147|| align=right|3,77|| align=right|3,661||MBA||9. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5587)||1990 SB|| align=right|13,6|| align=right|2,394|| align=right|0,548|| align=right|18,10|| align=right|3,703||AMR||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt; J. A. Brown
|-
|(5588)||1990 SW3|| align=right|11,9|| align=right|2,786|| align=right|0,141|| align=right|12,38|| align=right|4,649||MBA||23. september 1990||Observatorij Palomar||B. Roman
|-
|5589 Demeis||1990 SD14|| align=right|12,5|| align=right|2,749|| align=right|0,043|| align=right|2,02|| align=right|4,556||MBA||23. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5590)||1990 VA|| align=right|19,7|| align=right|,986|| align=right|0,280|| align=right|14,19|| align=right|,979||ATN||9. november 1990||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|5591 Koyo||1990 VF2|| align=right|12,5|| align=right|2,779|| align=right|0,087|| align=right|4,24|| align=right|4,633||MBA||10. november 1990||Oohira||T. Urata
|-
|5592 Oshima||1990 VB4|| align=right|11,5|| align=right|3,172|| align=right|0,062|| align=right|8,52|| align=right|5,647||MBA||14. november 1990||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|5593 Jonsujatha||1991 JN1|| align=right|13,9|| align=right|2,271|| align=right|0,099|| align=right|5,32|| align=right|3,423||MBA||9. maj 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5594 Jimmiller||1991 NK1|| align=right|11,5|| align=right|3,164|| align=right|0,052|| align=right|10,28|| align=right|5,628||MBA||12. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5595 Roth||1991 PJ|| align=right|12,5|| align=right|2,724|| align=right|0,164|| align=right|9,84|| align=right|4,496||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5596 Morbidelli||1991 PQ10|| align=right|13,7|| align=right|2,175|| align=right|0,084|| align=right|4,24|| align=right|3,208||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5597 Warren||1991 PC13|| align=right|13,3|| align=right|2,446|| align=right|0,210|| align=right|4,57|| align=right|3,825||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5598 Carlmurray||1991 PN18|| align=right|12,8|| align=right|2,191|| align=right|0,113|| align=right|5,05|| align=right|3,242||MBA||8. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(5599)||1991 SG1|| align=right|12,5|| align=right|2,420|| align=right|0,135|| align=right|6,46|| align=right|3,764||MBA||29. september 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5600)||1991 UY|| align=right|13,0|| align=right|2,278|| align=right|0,132|| align=right|7,03|| align=right|3,438||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5601)||1991 VR|| align=right|13,6|| align=right|2,180|| align=right|0,125|| align=right|4,84|| align=right|3,217||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5602)||1991 VM1|| align=right|13,6|| align=right|2,163|| align=right|0,082|| align=right|4,83|| align=right|3,181||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5603 Rausudake||1992 CE|| align=right|10,5|| align=right|3,970|| align=right|0,068|| align=right|4,33|| align=right|7,908||HLD||5. februar 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5604)||1992 FE|| align=right|16,4|| align=right|,928|| align=right|0,406|| align=right|4,80|| align=right|,893||ATN PHA||26. marec 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5605 Kushida||1993 DB|| align=right|13,2|| align=right|2,264|| align=right|0,105|| align=right|4,31|| align=right|3,405||MBA||17. februar 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|5606 Muramatsu||1993 EH|| align=right|13,4|| align=right|2,225|| align=right|0,129|| align=right|7,09|| align=right|3,319||MBA||1. marec 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(5607)||1993 EN|| align=right|12,3|| align=right|2,677|| align=right|0,129|| align=right|8,13|| align=right|4,380||MBA||12. marec 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5608)||1993 EO|| align=right|12,7|| align=right|2,642|| align=right|0,047|| align=right|3,09|| align=right|4,293||MBA||12. marec 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5609 Stroncone||1993 FU|| align=right|12,6|| align=right|3,093|| align=right|0,144|| align=right|1,40|| align=right|5,440||MBA||22. marec 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|5610 Balster||2041 T-3|| align=right|12,8|| align=right|2,805|| align=right|0,041|| align=right|3,35|| align=right|4,698||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(5611)||1943 DL|| align=right|12,4|| align=right|2,597|| align=right|0,132|| align=right|12,43|| align=right|4,185||MBA||26. februar 1943||Turku||L. Oterma
|-
|5612 Nevskij||1975 TX2|| align=right|13,2|| align=right|2,485|| align=right|0,101|| align=right|7,75|| align=right|3,918||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5613 Donskoj||1976 YP1|| align=right|12,5|| align=right|3,114|| align=right|0,169|| align=right|1,67|| align=right|5,495||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5614 Yakovlev||1979 VN|| align=right|13,1|| align=right|2,865|| align=right|0,333|| align=right|6,62|| align=right|4,848||MBA||11. november 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5615 Iskander||1983 PZ|| align=right|13,8|| align=right|2,272|| align=right|0,195|| align=right|4,74|| align=right|3,425||MBA||4. avgust 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5616 Vogtland||1987 ST10|| align=right|13,5|| align=right|2,634|| align=right|0,194|| align=right|3,22|| align=right|4,274||MBA||29. september 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5617 Emelyanenko||1989 EL|| align=right|13,0|| align=right|2,426|| align=right|0,144|| align=right|5,44|| align=right|3,777||MBA||5. marec 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5618 Saitama||1990 EA|| align=right|14,0|| align=right|2,246|| align=right|0,123|| align=right|7,07|| align=right|3,366||MBA||4. marec 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|5619 Shair||1990 HC1|| align=right|12,2|| align=right|2,624|| align=right|0,215|| align=right|25,23|| align=right|4,249||MBA||26. april 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5620)||1990 OA|| align=right|17,0|| align=right|2,158|| align=right|0,424|| align=right|7,87|| align=right|3,170||AMR||19. julij 1990||Observatorij Palomar||B. Roman; E. F. Helin
|-
|5621 Erb||1990 SG4|| align=right|13,9|| align=right|2,305|| align=right|0,384|| align=right|5,53|| align=right|3,499||MBA||23. september 1990||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(5622)||1990 TL4|| align=right|11,3|| align=right|2,801|| align=right|0,174|| align=right|8,12|| align=right|4,687||MBA||14. oktober 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5623 Iwamori||1990 UY|| align=right|11,7|| align=right|3,012|| align=right|0,103|| align=right|11,00|| align=right|5,227||MBA||20. oktober 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|5624 Shirley||1991 AY1|| align=right|11,8|| align=right|3,017|| align=right|0,055|| align=right|10,67|| align=right|5,239||MBA||11. januar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5625)||1991 AO2|| align=right|12,3|| align=right|2,677|| align=right|0,194|| align=right|11,99|| align=right|4,380||MBA||7. januar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5626)||1991 FE|| align=right|14,7|| align=right|2,195|| align=right|0,455|| align=right|3,86|| align=right|3,252||AMR||18. marec 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(5627)||1991 MA|| align=right|14,5|| align=right|1,878|| align=right|0,022|| align=right|26,36|| align=right|2,574||MBA||16. junij 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5628 Preussen||1991 RP7|| align=right|12,6|| align=right|2,756|| align=right|0,046|| align=right|3,71|| align=right|4,574||MBA||13. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|5629 Kuwana||1993 DA1|| align=right|11,4|| align=right|3,050|| align=right|0,076|| align=right|10,07|| align=right|5,327||MBA||20. februar 1993||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|5630 Billschaefer||1993 FZ|| align=right|13,4|| align=right|2,244|| align=right|0,140|| align=right|2,90|| align=right|3,361||MBA||21. marec 1993||Observatorij Palomar||J. B. Child
|-
|5631 Sekihokutouge||1993 FE1|| align=right|13,4|| align=right|2,335|| align=right|0,094|| align=right|1,24|| align=right|3,568||MBA||20. marec 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5632 Ingelehmann||1993 GG|| align=right|11,5|| align=right|2,743|| align=right|0,087|| align=right|18,22|| align=right|4,541||MBA||15. april 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5633)||1978 UL7|| align=right|13,7|| align=right|2,150|| align=right|0,112|| align=right|2,44|| align=right|3,152||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(5634)||1978 VT6|| align=right|14,7|| align=right|2,147|| align=right|0,084|| align=right|3,37|| align=right|3,145||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|5635 Cole||1981 ER5|| align=right|13,8|| align=right|2,386|| align=right|0,269|| align=right|7,31|| align=right|3,684||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5636 Jacobson||1985 QN|| align=right|12,8|| align=right|2,761|| align=right|0,136|| align=right|2,41|| align=right|4,587||MBA||22. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5637 Gyas||1988 RF1|| align=right|10,2|| align=right|5,115|| align=right|0,119|| align=right|22,48|| align=right|11,57||JUT||10. september 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5638 Deikoon||1988 TA3|| align=right|10,0|| align=right|5,281|| align=right|0,107|| align=right|10,89|| align=right|12,14||JUT||10. oktober 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5639)||1989 PE|| align=right|14,1|| align=right|1,852|| align=right|0,023|| align=right|26,61|| align=right|2,520||MBA||9. avgust 1989||Observatorij Palomar||J. Alu; E. F. Helin
|-
|5640 Yoshino||1989 UR3|| align=right|13,4|| align=right|2,648|| align=right|0,253|| align=right|3,13|| align=right|4,309||MBA||21. oktober 1989||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|5641 McCleese||1990 DJ|| align=right|12,7|| align=right|1,820|| align=right|0,127|| align=right|22,21|| align=right|2,455||MBA||27. februar 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5642 Bobbywilliams||1990 OK1|| align=right|13,5|| align=right|2,315|| align=right|0,334|| align=right|24,98|| align=right|3,522||MBA||27. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5643 Roques||1990 QC2|| align=right|14,5|| align=right|2,191|| align=right|0,173|| align=right|5,01|| align=right|3,243||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5644 Maureenbell||1990 QG2|| align=right|11,8|| align=right|3,128|| align=right|0,107|| align=right|14,31|| align=right|5,530||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(5645)||1990 SP|| align=right|17,0|| align=right|1,356|| align=right|0,388|| align=right|13,52|| align=right|1,578||APL||20. september 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5646)||1990 TR|| align=right|14,3|| align=right|2,144|| align=right|0,437|| align=right|7,92|| align=right|3,139||AMR||11. oktober 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5647)||1990 TZ|| align=right|11,3|| align=right|2,426|| align=right|0,267|| align=right|21,98|| align=right|3,779||MBA||14. oktober 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5648)||1990 VU1|| align=right|9,2|| align=right|5,176|| align=right|0,165|| align=right|22,68|| align=right|11,78||JUT||11. november 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5649 Donnashirley||1990 WZ2|| align=right|13,2|| align=right|2,282|| align=right|0,336|| align=right|21,76|| align=right|3,446||MBA||18. november 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5650 Mochihito-o||1990 XK|| align=right|11,8|| align=right|2,617|| align=right|0,111|| align=right|12,25|| align=right|4,234||MBA||10. december 1990||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|5651 Traversa||1991 CA2|| align=right|11,7|| align=right|3,145|| align=right|0,155|| align=right|14,64|| align=right|5,576||MBA||14. februar 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|5652 Amphimachus||1992 HS3|| align=right|9,8|| align=right|5,198|| align=right|0,076|| align=right|1,90|| align=right|11,85||JUT||24. april 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5653 Camarillo||1992 WD5|| align=right|15,4|| align=right|1,795|| align=right|0,305|| align=right|6,88|| align=right|2,404||AMR||21. november 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|5654 Terni||1993 KG|| align=right|12,1|| align=right|2,782|| align=right|0,196|| align=right|8,80|| align=right|4,639||MBA||20. maj 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|5655 Barney||1159 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,579|| align=right|0,039|| align=right|14,50|| align=right|4,141||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5656 Oldfield||A920 TA|| align=right|13,6|| align=right|2,461|| align=right|0,262|| align=right|4,03|| align=right|3,860||MBA||8. oktober 1920||Bergedorf||W. Baade
|-
|(5657)||1936 QE1|| align=right|12,8|| align=right|2,589|| align=right|0,167|| align=right|14,16|| align=right|4,165||MBA||28. avgust 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|5658 Clausbaader||1950 DO|| align=right|12,8|| align=right|2,758|| align=right|0,054|| align=right|2,80|| align=right|4,579||MBA||17. februar 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(5659)||1968 OA1|| align=right|14,7|| align=right|2,330|| align=right|0,125|| align=right|6,41|| align=right|3,557||MBA||18. julij 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(5660)||1974 MA|| align=right|15,7|| align=right|1,786|| align=right|0,763|| align=right|38,00|| align=right|2,387||APL||26. junij 1974||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|5661 Hildebrand||1977 PO1|| align=right|10,1|| align=right|3,953|| align=right|0,238|| align=right|13,31|| align=right|7,860||HLD||14. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5662 Wendycalvin||1981 EL4|| align=right|12,3|| align=right|2,993|| align=right|0,019|| align=right|8,54|| align=right|5,177||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5663 McKeegan||1981 EQ12|| align=right|14,5|| align=right|2,390|| align=right|0,270|| align=right|6,46|| align=right|3,695||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5664 Eugster||1981 EX43|| align=right|14,3|| align=right|2,367|| align=right|0,139|| align=right|5,86|| align=right|3,641||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5665 Begemann||1982 BD13|| align=right|13,7|| align=right|2,243|| align=right|0,093|| align=right|5,17|| align=right|3,358||MBA||30. januar 1982||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|5666 Rabelais||1982 TP1|| align=right|13,2|| align=right|2,485|| align=right|0,123|| align=right|3,41|| align=right|3,916||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5667 Nakhimovskaya||1983 QH1|| align=right|13,6|| align=right|2,277|| align=right|0,189|| align=right|4,11|| align=right|3,436||MBA||16. avgust 1983||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|5668 Foucault||1984 FU|| align=right|13,7|| align=right|2,274|| align=right|0,108|| align=right|6,11|| align=right|3,429||MBA||22. marec 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5669)||1985 CC2|| align=right|13,5|| align=right|2,272|| align=right|0,035|| align=right|3,76|| align=right|3,424||MBA||12. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|5670 Rosstaylor||1985 VF2|| align=right|11,3|| align=right|3,181|| align=right|0,107|| align=right|19,84|| align=right|5,672||MBA||7. november 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5671 Chanal||1985 XR|| align=right|12,7|| align=right|2,642|| align=right|0,088|| align=right|3,69|| align=right|4,292||MBA||13. december 1985||Caussols||CERGA
|-
|5672 Libby||1986 EE2|| align=right|13,0|| align=right|2,411|| align=right|0,052|| align=right|10,22|| align=right|3,743||MBA||6. marec 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5673 McAllister||1986 RT2|| align=right|13,2|| align=right|2,344|| align=right|0,063|| align=right|1,61|| align=right|3,588||MBA||6. september 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5674 Wolff||1986 RW2|| align=right|13,5|| align=right|2,358|| align=right|0,167|| align=right|1,71|| align=right|3,620||MBA||6. september 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5675 Evgenilebedev||1986 RY5|| align=right|13,5|| align=right|2,367|| align=right|0,139|| align=right|5,73|| align=right|3,641||MBA||7. september 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5676 Voltaire||1986 RH12|| align=right|12,4|| align=right|2,486|| align=right|0,177|| align=right|13,99|| align=right|3,918||MBA||9. september 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5677 Aberdonia||1987 SQ1|| align=right|12,4|| align=right|2,834|| align=right|0,062|| align=right|1,50|| align=right|4,771||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5678 DuBridge||1989 TS|| align=right|12,9|| align=right|2,732|| align=right|0,275|| align=right|34,10|| align=right|4,515||MBA||1. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5679 Atsukadou||1989 VR|| align=right|13,0|| align=right|2,894|| align=right|0,047|| align=right|2,05|| align=right|4,923||MBA||2. november 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5680)||1989 YZ1|| align=right|12,4|| align=right|3,161|| align=right|0,155|| align=right|1,65|| align=right|5,620||MBA||30. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5681 Bakulev||1990 RS17|| align=right|13,5|| align=right|2,201|| align=right|0,190|| align=right|5,20|| align=right|3,264||MBA||15. september 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|5682 Beresford||1990 TB|| align=right|14,0|| align=right|2,296|| align=right|0,301|| align=right|7,96|| align=right|3,479||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5683 Bifukumonin||1990 UD|| align=right|14,0|| align=right|2,214|| align=right|0,216|| align=right|4,79|| align=right|3,293||MBA||19. oktober 1990||Oohira||T. Urata
|-
|5684 Kogo||1990 UB2|| align=right|14,3|| align=right|2,221|| align=right|0,219|| align=right|5,56|| align=right|3,309||MBA||21. oktober 1990||Oohira||T. Urata
|-
|5685 Sanenobufukui||1990 XA|| align=right|11,7|| align=right|2,800|| align=right|0,093|| align=right|7,72|| align=right|4,685||MBA||8. december 1990||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|5686 Chiyonoura||1990 YQ|| align=right|13,8|| align=right|2,384|| align=right|0,211|| align=right|1,46|| align=right|3,680||MBA||20. december 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|5687 Yamamotoshinobu||1991 AB1|| align=right|11,0|| align=right|3,006|| align=right|0,178|| align=right|12,44|| align=right|5,211||MBA||13. januar 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|5688 Kleewyck||1991 AD2|| align=right|13,2|| align=right|2,618|| align=right|0,161|| align=right|4,04|| align=right|4,235||MBA||12. januar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5689 Rhon||1991 RZ2|| align=right|13,7|| align=right|2,757|| align=right|0,114|| align=right|5,01|| align=right|4,576||MBA||9. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(5690)||1992 EU|| align=right|12,5|| align=right|2,801|| align=right|0,381|| align=right|29,01|| align=right|4,686||MBA||7. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5691 Fredwatson||1992 FD|| align=right|14,1|| align=right|2,334|| align=right|0,118|| align=right|26,24|| align=right|3,565||MBA||26. marec 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5692 Shirao||1992 FR|| align=right|12,3|| align=right|2,656|| align=right|0,182|| align=right|11,97|| align=right|4,327||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5693)||1993 EA|| align=right|17,0|| align=right|1,272|| align=right|0,586|| align=right|5,06|| align=right|1,434||APL PHA||3. marec 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|5694 Berenyi||3051 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,609|| align=right|0,169|| align=right|12,24|| align=right|4,214||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5695 Remillieux||4577 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,650|| align=right|0,136|| align=right|12,72|| align=right|4,313||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5696 Ibsen||4582 P-L|| align=right|12,5|| align=right|3,202|| align=right|0,154|| align=right|3,35|| align=right|5,729||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5697 Arrhenius||6766 P-L|| align=right|12,0|| align=right|3,148|| align=right|0,063|| align=right|13,70|| align=right|5,584||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5698 Nolde||4121 T-1|| align=right|11,8|| align=right|3,114|| align=right|0,120|| align=right|1,57|| align=right|5,493||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5699 Munch||2141 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,406|| align=right|0,173|| align=right|4,33|| align=right|3,731||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5700 Homerus||5166 T-3|| align=right|13,5|| align=right|2,598|| align=right|0,164|| align=right|12,94|| align=right|4,187||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(5701)||1929 VS|| align=right|12,7|| align=right|2,755|| align=right|0,192|| align=right|6,24|| align=right|4,572||MBA||26. oktober 1929||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|5702 Morando||1931 FC|| align=right|13,6|| align=right|2,262|| align=right|0,126|| align=right|5,34|| align=right|3,401||MBA||16. marec 1931||Heidelberg||Max Wolf
|-
|5703 Hevelius||1931 VS|| align=right|13,0|| align=right|2,583|| align=right|0,177|| align=right|14,27|| align=right|4,150||MBA||15. november 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|5704 Schumacher||1950 DE|| align=right|11,8|| align=right|3,222|| align=right|0,110|| align=right|11,65|| align=right|5,783||MBA||17. februar 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|5705 Ericsterken||1965 UA|| align=right|14,1|| align=right|2,314|| align=right|0,227|| align=right|4,70|| align=right|3,520||MBA||21. oktober 1965||Uccle||H. Debehogne
|-
|5706 Finkelstein||1971 SS1|| align=right|12,7|| align=right|3,124|| align=right|0,197|| align=right|1,59|| align=right|5,521||MBA||23. september 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|5707 Shevchenko||1976 GY3|| align=right|13,3|| align=right|2,187|| align=right|0,066|| align=right|4,34|| align=right|3,234||MBA||2. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5708 Melancholia||1977 TC1|| align=right|14,3|| align=right|2,180|| align=right|0,211|| align=right|3,25|| align=right|3,219||MBA||12. oktober 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(5709)||1977 TS3|| align=right|12,0|| align=right|3,075|| align=right|0,254|| align=right|4,21|| align=right|5,393||MBA||12. oktober 1977||Nanking||Purple Mountain
|-
|5710 Silentium||1977 UP|| align=right|14,2|| align=right|2,177|| align=right|0,152|| align=right|3,38|| align=right|3,212||MBA||18. oktober 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|5711 Eneev||1978 SO4|| align=right|11,1|| align=right|3,940|| align=right|0,166|| align=right|6,38|| align=right|7,819||HLD||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5712 Funke||1979 SR|| align=right|12,7|| align=right|2,776|| align=right|0,166|| align=right|8,59|| align=right|4,625||MBA||25. september 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5713)||1982 FF3|| align=right|13,2|| align=right|2,216|| align=right|0,121|| align=right|1,65|| align=right|3,297||MBA||21. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|5714 Krasinsky||1982 PR|| align=right|12,0|| align=right|3,129|| align=right|0,204|| align=right|1,09|| align=right|5,533||MBA||14. avgust 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5715 Kramer||1982 SE1|| align=right|12,2|| align=right|3,193|| align=right|0,167|| align=right|4,01|| align=right|5,706||MBA||22. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5716 Pickard||1982 UH|| align=right|13,7|| align=right|2,378|| align=right|0,194|| align=right|2,28|| align=right|3,666||MBA||17. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5717 Damir||1982 UM6|| align=right|14,4|| align=right|2,396|| align=right|0,217|| align=right|2,28|| align=right|3,709||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5718)||1983 PB|| align=right|14,9|| align=right|2,214|| align=right|0,232|| align=right|6,09|| align=right|3,294||MBA||4. avgust 1983||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|5719 Krizik||1983 RX|| align=right|13,4|| align=right|2,218|| align=right|0,171|| align=right|4,37|| align=right|3,302||MBA||7. september 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|5720 Halweaver||1984 FN|| align=right|13,5|| align=right|2,293|| align=right|0,308|| align=right|23,48|| align=right|3,472||MBA||29. marec 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5721)||1984 SO5|| align=right|13,1|| align=right|2,684|| align=right|0,124|| align=right|4,67|| align=right|4,397||MBA||18. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5722)||1986 JS|| align=right|13,3|| align=right|2,220|| align=right|0,155|| align=right|6,40|| align=right|3,307||MBA||2. maj 1986||Observatorij Palomar||INAS
|-
|5723 Hudson||1986 RR2|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,245|| align=right|5,59|| align=right|3,428||MBA||6. september 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5724)||1986 WE|| align=right|13,0|| align=right|2,440|| align=right|0,192|| align=right|6,37|| align=right|3,810||MBA||22. november 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|5725 Nordlingen||1988 BK2|| align=right|12,5|| align=right|2,681|| align=right|0,054|| align=right|22,58|| align=right|4,389||MBA||23. januar 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5726 Rubin||1988 BN2|| align=right|13,3|| align=right|2,350|| align=right|0,158|| align=right|25,25|| align=right|3,602||MBA||24. januar 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5727)||1988 BB4|| align=right|13,3|| align=right|2,329|| align=right|0,077|| align=right|6,21|| align=right|3,555||MBA||19. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5728)||1988 BJ4|| align=right|14,0|| align=right|2,263|| align=right|0,094|| align=right|4,24|| align=right|3,404||MBA||20. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5729)||1988 TA1|| align=right|12,3|| align=right|3,067|| align=right|0,099|| align=right|10,26|| align=right|5,371||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5730)||1988 TP1|| align=right|12,3|| align=right|2,913|| align=right|0,102|| align=right|1,86|| align=right|4,972||MBA||13. oktober 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|5731 Zeus||1988 VP4|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,654|| align=right|11,44|| align=right|3,406||APL||4. november 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5732)||1988 WC|| align=right|14,1|| align=right|2,222|| align=right|0,405|| align=right|22,48|| align=right|3,312||MBA||29. november 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(5733)||1989 AQ|| align=right|11,9|| align=right|3,199|| align=right|0,166|| align=right|1,98|| align=right|5,720||MBA||4. januar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5734 Noguchi||1989 AL1|| align=right|13,4|| align=right|2,347|| align=right|0,071|| align=right|7,45|| align=right|3,596||MBA||15. januar 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5735 Loripaul||1989 LM|| align=right|13,6|| align=right|2,286|| align=right|0,150|| align=right|5,08|| align=right|3,457||MBA||4. junij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5736 Sanford||1989 LW|| align=right|13,4|| align=right|2,377|| align=right|0,276|| align=right|21,61|| align=right|3,663||MBA||6. junij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5737 Itoh||1989 SK|| align=right|13,2|| align=right|2,530|| align=right|0,216|| align=right|5,84|| align=right|4,022||MBA||30. september 1989||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|5738 Billpickering||1989 UY3|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,480|| align=right|21,80|| align=right|4,519||MBA||27. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5739)||1989 WK2|| align=right|13,1|| align=right|2,782|| align=right|0,324|| align=right|25,23|| align=right|4,640||MBA||24. november 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5740 Toutoumi||1989 WM3|| align=right|12,7|| align=right|2,627|| align=right|0,192|| align=right|13,54|| align=right|4,258||MBA||29. november 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(5741)||1989 XC|| align=right|12,1|| align=right|2,865|| align=right|0,105|| align=right|3,24|| align=right|4,848||MBA||2. december 1989||Oohira||W. Kakei; M. Kizawa; T. Urata
|-
|(5742)||1990 TN4|| align=right|11,6|| align=right|3,102|| align=right|0,083|| align=right|14,41|| align=right|5,464||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5743 Kato||1990 UW|| align=right|13,2|| align=right|2,237|| align=right|0,102|| align=right|3,06|| align=right|3,345||MBA||19. oktober 1990||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|5744 Yorimasa||1990 XP|| align=right|13,8|| align=right|2,222|| align=right|0,140|| align=right|4,84|| align=right|3,311||MBA||14. december 1990||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(5745)||1991 AN|| align=right|14,1|| align=right|2,191|| align=right|0,160|| align=right|4,89|| align=right|3,243||MBA||9. januar 1991||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(5746)||1991 CK|| align=right|13,0|| align=right|2,330|| align=right|0,216|| align=right|5,07|| align=right|3,557||MBA||5. februar 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(5747)||1991 CO3|| align=right|12,5|| align=right|2,399|| align=right|0,240|| align=right|24,58|| align=right|3,715||MBA||10. februar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5748 Davebrin||1991 DX|| align=right|13,0|| align=right|2,559|| align=right|0,149|| align=right|12,94|| align=right|4,093||MBA||19. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5749)||1991 FV|| align=right|10,7|| align=right|3,006|| align=right|0,082|| align=right|9,60|| align=right|5,210||MBA||17. marec 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5750 Kandatai||1991 GG1|| align=right|11,3|| align=right|2,991|| align=right|0,048|| align=right|9,89|| align=right|5,171||MBA||11. april 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov